

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Grabczyna – część wsi Florentynów w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Grabczyna – kolonia w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin
 Grabczyna – część wsi Lichnowo w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk